Nightmare - Dal profondo della notte (A Nightmare on Elm Street) – film del 1984
 Nightmare (A Nightmare on Elm Street) – film del 2010
 Nightmare (A Nightmare on Elm Street) – saga cinematografica
 A Nightmare on Elm Street – videogioco del 1989 per computer
 A Nightmare on Elm Street – videogioco del 1990 per NES